TTL é um acrónimo para:
 Time to Live - Um conceito de redes de computadores;
 Transistor-Transistor Logic - Uma família de circuitos digitais
 Through-the-lens - Termo em inglês utilizado na fotografia para descrever o sistema de uma câmera, medir a luz.

Desambiguação